

Geografia

Italia
 Montorio al Vomano – comune italiano in provincia di Teramo
 Montorio nei Frentani – comune italiano in provincia di Campobasso
 Montorio Romano – comune italiano nella città metropolitana di Roma Capitale
 Montorio – frazione di Sorano in provincia di Grosseto
 Montorio – frazione di Verona
 Montorio in Valle – frazione di Pozzaglia Sabina in provincia di Rieti

Spagna
 Montorio – comune spagnolo

Altro 
 Montorio – personaggio della storia romana
 Giorgio Montorio – fumettista italiano

Pagine correlate 
 Castello di Montorio
 Montoro